Профессиональная Лига 1 2013/14 () — 59-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Страница сезона на официальном сайте  
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2013/2014
2013 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2014 году
Футбол в Африке в 2013 году
Футбол в Африке в 2014 году